Isfjord (Groenland), fjord in Groenland
 Isfjord (Spitsbergen), fjord in Spitsbergen
 Isfjorden (plaats), plaats in Møre og Romsdal in Noorwegen
 Isfjord (fjord in Møre og Romsdal), fjord in Møre og Romsdal, Noorwegen
 Isfjorden (Troms), fjord in Troms, Noorwegen